Eichhorst ist der Name folgender Ortschaften:

in Deutschland
 Eichhorst (Friedland), ein Ortsteil der Stadt Friedland im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Eichhorst (Schorfheide), ein Ortsteil der Gemeinde Schorfheide im Landkreis Barnim, Brandenburg
Eichhorst (Wittmoldt), ein Ortsteil der Gemeinde Wittmoldt im Kreis Plön, Schleswig-Holstein

in Polen
 Eichhorst, Kreis Groß Strehlitz, Oberschlesien, seit 1945: Dębnik (Zawadzkie), Ort im Powiat Strzelecki, Woiwodschaft Oppeln
 Eichhorst, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Oko (Ruciane-Nida), Ort im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Eichhorst, Kreis Mohrungen, Ostpreußen, seit 1945: Kadzie, Ort im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Eichhorst, Kreis Soldin, Brandenburg, seit 1945: Dębiec (Lipiany) Ort im Powiat Pyrzycki, Woiwodschaft Westpommern
 Eichhorst, Kreis Strasburg, Westpreußen, seit 1945: Dębowiec (Lidzbark), Ort im Powiat Działdowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren  

Eichhorst ist der Familienname folgender Personen:
 Carolin Eichhorst (* 1981), deutsche Theaterschauspielerin und Theaterpädagogin
 Franz Eichhorst (1885–1948), deutscher Maler
 Hermann Eichhorst (1849–1921), deutscher Mediziner
 Peter Eichhorst (1943–2008), deutsch-amerikanischer Softwarepionier
 Sabine Eichhorst (* 1962), deutsche Journalistin und Autorin